Клинт Н’Думба-Капела (; род. 2 мая 1994 года в Женеве, Швейцария) — швейцарский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс».

Ранние годы
Клинт Капела родился в Женеве Швейцария. Родители Клинта развелись спустя несколько месяцев после его рождения. Мама Клинта Капела воспитывала его и его братьев одна. Клинт Капела в детстве занимался футболом. Когда в возрасте 13 лет рост Клинта был 190 см, его старший брат посоветовал ему переключится на баскетбол. В 2009 году он играл за молодёжную сборную Швейцарии на чемпионате Европы по баскетболу среди юниоров, по окончании которого Клинт Капела переехал во Францию. Капела занимался в учебном центре ИНСЕП, расположенном в Париже.

Профессиональная карьера

Элан Шалон (2012—2014) 
В 2012 году Клинт Капела стал игроком «Элан Шалон».

12 апреля Клинт 2014 года играл за сборную мира в тренировочном лагере . В этом же месяце он объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2014 года. По итогом чемпионата Франции по баскетболу 2013/2014 Клинта Капела признали самым прогрессирующим игроком лиги Pro A и самым лучшим молодым игроком лиги лиги Pro A.

Хьюстон Рокетс (2014—2020) 
26 июня 2014 года выбран под 25-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Хьюстон Рокетс». 25 июля 2014 года он подписал контракт с «Рокетс». 6 октября 2015 года в матче с «Сакраменто Кингз» сделал первый дабл-дабл - 13 очков и 12 подборов. 19 ноября 2016 года в матче с «Юта Джаз» обновил личный рекорд результативности, набрав 20 очков.

Атланта Хокс (2020—настоящее время) 
5 февраля 2020 года «Хьюстон» обменял Капелу и Нене в «Атланту Хокс» и получил Роберта Ковингтона и Джордана Белла в рамках сделки с четырьмя командами по 12 игрокам.

28 декабря 2020 года Капела дебютировал в составе «Хокс», набрав семь очков, девять подборов и два блока в победном матче против «Детройт Пистонс».

22 января 2021 года Капела сделал свой первый в карьере трипл-дабл, набрав 13 очков, 19 подборов и 10 блоков в победном матче против «Миннесоты Тимбервулвз».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Швейцарии
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Атланта Хокс»